Tollens pode se referir a:

 Bernhard Tollens, químico alemão;
 Reativo de Tollens, solução química;
 Modus tollens, expressão utilizada na Lógica.

Desambiguação